Belgium
Mandel, folyó Nyugat-Flandriában

 Németország
Mandel, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban

Egyéb
Mandel (keresztnév)